Васи́лий Ива́нович Кача́лов (настоящая фамилия Шверубович) (, Вильна — 30 сентября 1948, Москва) — русский и советский актёр, мастер художественного слова (чтец), педагог. Один из ведущих актёров Московского Художественного театра на протяжении многих лет. Народный артист СССР (1936). Кавалер двух орденов Ленина (1937, 1945). Лауреат Сталинской премии I степени (1943).

Биография

Ранние годы 
Василий Шверубович родился в Вильне Виленской губернии Российской империи (ныне Вильнюс, Литва), в семье православного священника Иоанна Шверубовича, принадлежавшего к белорусской шляхте.

Учился в 1-й Виленской гимназии одновременно с Феликсом Дзержинским, Борисом Горевым и Константином Галковским. Уже тогда приобрёл репутацию декламатора и актёра, участвуя в любительских спектаклях. Одним из его коронных номеров было исполнение монолога Чацкого. Любил петь гимны своего дяди Хрисанфа, исполняя их с карикатурно-белорусским акцентом. Сам он только по окончании гимназии с трудом избавился от этого акцента.

В 1893 году поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, где играл в драматическом студенческом кружке под руководством Владимира Давыдова. В 1896 году на студенческих каникулах играл вместе с Верой Комиссаржевской в спектакле по пьесе Германа Зудермана «Бой бабочек». Позднее выступал в Вильне и Ковно на гастролях Московского художественного театра.

Театральная карьера 

В 1896 году стал актёром петербургского Театра Литературно-артистического общества, фактическим владельцем которого был Алексей Суворин, владелец и редактор газеты «Новое время». По одной из версий, именно Суворин придумал сценический псевдоним «Качалов» вместо «неблагозвучной» фамилии актёра. По другой — Шверубович познакомившись в поезде с двоюродным братом А. А. Блока — молодым инженером Николаем Николаевичем Качаловым, рассказал ему историю как, прочтя некролог в газете о губернаторе Николае Качалове (отце спутника), решил взять его фамилию в качестве псевдонима, под которым и получил известность. В дальнейшем артист Качалов и академик Качалов стали друзьями и актер регулярно посещал знаменитые творческие вечера у Качаловых, описанные в воспоминаниях балерины
Галины Улановой. 

Летом 1897 года участвовал в гастрольной поездке Василия Далматова, исполняя крупные роли, например, Борис Годунова в «Смерти Иоанна Грозного» по Алексею Толстому. В 1897—1900 годах выступал в Казани и Саратове в «Казанско-Саратовском товариществе актёров» под руководством Михаила Бородая.

В 1900 году был принят в труппу Московского Художественного театра, где дебютировал в роли Берендея в «Снегурочке» Островского. Поначалу довольствовался эпизодическими ролями, чуть позже уже дублировал Константина Станиславского в ролях Тригорина и Вершинина в пьесах Чехова «Чайка» и «Три сестры». В течение нескольких лет стал одним из ведущих актёров театра. Уже в 1905 году в одном из писем Станиславский писал, что как актёр он был вынужден уступить первенство Качалову.

Среди его лучших работ дореволюционного периода были чеховские Тузенбах, Петя Трофимов и Иванов, а также Барон в пьесе Горького «На дне», Иван Карамазов и Николай Ставрогин в инсценировках романов Достоевского. Увлечённый поисками Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко, актёр не раз отклонял приглашения на императорскую сцену. Как писала Инна Соловьёва,«Обладая неотразимым сценическим обаянием, чарующим голосом и всеми данными, чтобы первенствовать в традиционном амплуа героя-любовника, обладая также точным юмором и мастерством характерности, обладая — наконец — той нервной тонкостью, обострённостью интеллекта, способностью жить на сцене философской проблемой, которые делали его идеальным исполнителем ролей недавно возникшего амплуа „героя-неврастеника“, Качалов всю жизнь совершенствовал в себе нечто иное: совершенствовал своё мастерство артиста „театра живого человека“, который строили создатели МХТ».Преподавал в драматической студии на Пречистенских рабочих курсах.

В Москве вёл активную богемную жизнь «серебряного века». В рассказе Ивана Бунина «Чистый понедельник» карикатурно изображён пьяный Качалов «с бокалом в руке, бледный от хмеля, с крупным потом на лбу, на который свисал клок его белорусских волос». Сергею Есенину принадлежит известное стихотворение «Собаке Качалова», начинающееся строками: «Дай, Джим, на счастье лапу мне…». Дружил с Анатолием Мариенгофом; в его биографичных романах «Роман без вранья» и «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги» много написано о Василии Качалове и его семье, окружении. Дружба с Марией Андреевой привела к тому, что на адрес Качалова из-за границы стали приходить директивные письма для МК РСДРП, а от его имени шли за рубеж материалы для «Искры». По театральным делам близко сошёлся и был дружен с миллионером Николаем Тарасовым.

Советские годы 
В 1919—1922 годах после Октябрьской революции с группой артистов гастролировал по Югу России, затем в Болгарии, Югославии, Австрии, Чехии, Германии, Дании и Швеции.

Во время гастролей по Югу России, переезжая за отступающими частями Белой армии, оказался в Екатеринославе, где случайно нашёлся его сын, служивший у белых. Больного тифом сына едва спасли:Мать, которая всю ночь сидела около меня, заметила, что я очень вспотел, градусник показал, что у меня 35 с чем-то. Тогда она накапала мне двадцать пять — тридцать капель и дала выпить. При всей своей слабости я почувствовал, что выпил что-то не то. Оказалось, что мать дала мне принять сильный раствор карболки. Началась, конечно, паника. Весь дом принимал во мне то или иное участие: несли молоко, искали врача, бегали в аптеку, только отец был как-то странно, напряжённо спокоен. Когда мать, которая была, конечно, в самом невероятном отчаянии, бросилась к нему с исступлённым воплем: «Что делать?» — он сказал с неожиданным уверенным самообладанием: «Пойми ты: чтобы мать ждала с фронта сына, о котором несколько месяцев ничего не знала, и чтобы она в первую же ночь его отравила… это такая безвкусная мелодрама, которой быть не может. Этого не может быть». И мать успокоилась.

В 1922—1924 годах с труппой МХАТ, возглавляемой Станиславским, выступал в Европе и в Америке. С 1924 года работал в Москве. Всего сыграл 55 ролей.

Значительное место в творчестве Качалова занимала деятельность на эстраде, работа на радио, записи произведений поэзии (Сергея Есенина, Эдуарда Багрицкого и других) и прозы для граммофонных пластинкок. Он создал особый жанр эстрадного исполнения драматических произведений — «монтажи», в которых играл по несколько ролей.

По воспоминаниям сына, имел немалый рост (1 м 85 см), но был худ, бледен, брит, близорук, узкоплеч сравнительно с гигантами — старшими братьями.

Скончался 30 сентября 1948 года от рака лёгкого в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище (участок № 2).

Семья 
 Отец — Иоанн Васильевич Шверубович, священник, настоятель Никольской церкви в Вильно, из белорусского шляхетского рода.
 Мать  — Мелитина Матвеевна, происходила из полупольской (в девичестве — Воржековская), полулитовской (Гинтовт по матери), но давно обрусевшей православной семьи.
 Дядя — Хрисанф, священник, имел намерение убедить своих прихожан в том, что, имея веру хоть в горчичное зерно, можно приказать горе сдвинуться — и она сдвинется, — убедить, сотворив чудо. В этой своей попытке потерпел фиаско и за смущение верующих был заточен на три года в монастырь со строгой епитимьёй.
 Брат — Анастасий, выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского университета, служил в Привисленском статистическом управлении главным статистиком.
 Брат — Эразм, военнослужащий Малороссийского драгунского, а потом Приморского драгунского полка, которым под конец своей службы командовал.
 Жена — Нина Николаевна Литовцева (1878—1956), актриса и режиссёр. Народная артистка РСФСР (1948). Актёры познакомились в Казанском театре, в сезон 1898/99 года. Поженились летом 1900 года в Кисловодске. Впоследствии вынуждена была покинуть сцену из-за болезни. У Качалова было много связей «на стороне» (Алиса Коонен, Мария Лилина и другие).
 Сын — Вадим Шверубович (1901—1981), театральный деятель, мемуарист.
 Внук — Алексей Бартошевич (род. 1939), шекспировед, театровед.
 Внучка — Шверубович, Мария Вадимовна (1949—2018), театральная актриса, артистка театра «Современник».
 Правнучка — Ольга Борисовна Любимова, министр культуры РФ с 21.01.2020 года.

Творчество

Казанско-Саратовское товарищество актёров под руководством М. М. Бородая 
 «Бедность не порок» А. Н. Островского — Митя
 «Без вины виноватые» А. Н. Островского — Дудукин
 «Царь Фёдор Иоаннович» А. К. Толстого — Князь Шаховской
 «Василиса Мелентьева» А. Н. Островского и С. А. Гедеонова — Грозный
 «Смерть Иоанна Грозного» А. К. Толстого
 «Гамлет» У. Шекспира — Горацио
 «Юлий Цезарь» У. Шекспира — Кассий
 «Коварство и любовь» Ф. Шиллера — Президент

Московский Художественный театр 

  — «Снегурочка» А. Н. Островского; постановка К. С. Станиславского — Царь Берендей
 1900 — «Когда мы, мёртвые, пробуждаемся» Г. Ибсена; постановка Вл. И. Немировича-Данченко — Рубек
 1900 — «Геншель» Г. Гауптмана — Посетитель пивной (ввод)
 1900 — «Смерть Иоанна Грозного» А. К. Толстого; постановка К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко — Эльмс, Григорий Годунов(ввод)
  — «Три сестры» А. П. Чехова; постановка К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко — Вершинин
 1901 — «Дикая утка (пьеса)» Г. Ибсена — Экдаль
 1901 — «Чайка» А. П. Чехова; постановка К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко — Тригорин (ввод)
 1901 — «Микаэль Крамер» Г. Гауптмана — Эрнст Лахман
 1901 — «В мечтах» Вл. И. Немирович-Данченко — Князь Старочеркасов
  — «Смерть Иоанна Грозного» А. К. Толстого — Гарабурда (ввод)
 1902 — «Три сестры» А. П. Чехова — Николай Львович Тузенбах (ввод)
 1902 — «На дне» М. Горького — Барон
  — «Столпы общества» Г. Ибсена — Хильмар Теннисен
 1903 — «Юлий Цезарь» У. Шекспира; постановка Вл. И. Немировича-Данченко — Юлий Цезарь
 1903 — «Одинокие» Г. Гауптмана; постановка К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко — Йоганн Фокерат (ввод)
  — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — Пётр Сергеевич Трофимов
 1904 — «Там, внутри» М. Метерлинка — Дед
 1904 — «Слепые» М. Метерлинка — Слепой
 1904 — «Иванов» А. П. Чехова — Николай Алексеевич Иванов
 1904 — «У монастрыря» П. М. Ярцева — Бартенев
  — «Блудный сын» С. А. Найдёнова — Максим Коптев
 1905 — «Привидения» Г. Ибсена — Пастор Мандерс
 1905 — «Дети солнца» М. Горького — Протасов
 1905 — «Блудный сын» С. Найдёнова — Максим Коптев
  — «Горе от ума» А. С. Грибоедова — Александр Андреевич Чацкий
 1906 — «Бранд» Г. Ибсена — Бранд
  — «Стены» С. А. Найдёнова — Копейкин
 1907 — «Борис Годунов» А. С. Пушкина — Пимен
  — «Росмерсхольм» Г. Ибсена — Росмер
 1908 — «У царских врат» К. Гамсуна — Карено
  — «Анатэма» Л. Н. Андреева; постановка Вл. И. Немировича-Данченко — Анатэма
  — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского — Глумов
 1910 — «Братья Карамазовы» по Ф. М. Достоевскому — Иван Карамазов
 1910 — «Месяц в деревне» И. С. Тургенева — Ракитин (ввод)
  — «У жизни в лапах» К. Гамсуна — Пер Баст
 1911 — «Живой труп» Л. Н. Толстого — Каренин
 1911 — «Гамлет» У. Шекспира; постановка Г. Крэга — Гамлет
  — «Где тонко, там и рвётся» И. С. Тургенева — Горский
 1912 — «Екатерина Ивановна» Л. Н. Андреева — Георгий
  — «Николай Ставрогин» по Ф. М. Достоевскому — Ставрогин
  — «Горе от ума» А. С. Грибоедова — Александр Андреевич Чацкий
  — «Каменный гость» А. С. Пушкина — Дон Жуан
  — «Будет радость» Д. С. Мережковского — Фёдор Иванович
  — «Дядя Ваня» А. П. Чехова — Астров (ввод)
  — «Царь Фёдор Иоаннович» А. К. Толстого — Царь Фёдор (ввод)
  — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — Гаев (ввод)
  — «Доктор Штокман» Г. Ибсена — доктор Штокман (ввод)
 1924 — «Горе от ума» А. С. Грибоедова — Репетилов (ввод)
  — «Николай I и декабристы» А. Р. Кугеля, Д. С. Мережковского — Николай I
  — «Бронепоезд 14—69» Вс. В. Иванова — Вершинин
  — «Блокада» Вс. В. Иванова — Артем Аладьин
  — «Воскресение» по Л. Н. Толстому — От автора
  — «Таланты и поклонники» А. Н. Островского — Нароков
  — «Враги» М. Горького — Захар Бардин
  — «Горе от ума» А. С. Грибоедова; постановка В. И. Немировича-Данченко (новая редакция) — Александр Андреевич Чацкий

Фильмография

Роли 
  — Белый орёл — губернатор
  — Путёвка в жизнь — вступительное и заключительное слово

Озвучивание 
  — Стрекоза и муравей (анимационный)
  — Георгий Саакадзе — Шадиман Бараташвили (роль С. А. Закариадзе)
  — Пропавшая грамота (анимационный) — закадровый текст
  — Картина (анимационный) — текст от автора

Участие в фильмах 
  — Мастера сцены (документальный)

Архивные кадры 
  — Искусство большой правды (документальный)
  — Качалов (документальный)
  — О нашем театре (документальный)

Награды и звания 
 Заслуженный артист Республики (1924)
 Народный артист Республики (1927)
 Народный артист СССР (1936)
 Сталинская премия первой степени (1943) — за выдающиеся заслуги в области театрально-драматического мастерства
 Два ордена Ленина (03.05.1937, 1945)
 Орден Трудового Красного Знамени (2.10.1935)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Память 
 Имя актёра присвоено Казанскому БДТ и улице в Казани.
 Имя актёра присвоено гимназии в Вильнюсе ().

Библиография 

 Василий Иванович Качалов: Сборник статей, воспоминаний, писем / Сост. и ред. В. Я. Виленкин. М.: Искусство, 1954. 658 с.
 Виленкин В. Я. Качалов. Москва, 1962
 Чушкин Н. Н. Гамлет — Качалов. М., 1966
 Марков П. А. О театре. М., 1977
 Волков Н. Д. Театральные вечера. Москва, 1966.
 «Три года недобровольного изгнания». «Качаловская группа» Художественного театра. Май 1919 — май 1922. Письма. Приложения: Н. А. Подгорный. Воспоминания (1919), Дневник поездки за «Качаловской группой» (1921) / Публ., вступ. статья и коммент. М. В. Львовой // Мнемозина. Документы и факты из истории отечественного театра XX века. Вып. 5 / Ред.-сост. В. В. Иванов. М.: Индрик, 2014. С. 363—494.
 «…Сам бы поехал только в Россию» Письма В. И. Качалова периода гастролей МХАТа в Европе и Америке (1922—1924) / Публ., вступит. статья и коммент. М. В. Львовой // Мнемозина. Документы и факты из истории отечественного театра XX века. Вып. 7 / Ред.-сост. В. В. Иванов. М.: Индрик, 2019. С. 197—288.

Примечания

Ссылки 
 Василий Иванович Качалов на сайте МХТ им. А. П. Чехова

Заслуженные артисты Республики
Народные артисты Республики
Мастера художественного слова
Выпускники Виленской 1-й гимназии
Юристы по алфавиту
Умершие от рака лёгкого
Похороненные на Новодевичьем кладбище